Al-Akhbar peut désigner :
 Akhbar, un hebdomadaire de la presse coloniale en Algérie fondé en 1839 ;
 Al-Akhbar, un quotidien libanais fondé en 1865 ;
 Al Akhbar, quotidien marocain arabophone créé en 2012.